Ménégoz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Ménégoz (1838–1921), französischer lutherischer Theologe
 Margaret Ménégoz (* 1941), deutsch-französische Filmproduzentin und Verleiherin
 Robert Ménégoz (1926–2013), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor